Бриндизи:

 Бриндизи — город в Италии.
 Бриндизи — провинция в Италии.
 Бриндизи, Леонард (1854—1940) — католический прелат, епископ Тиноса и Миконоса.
 Бриндизи-Монтанья — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата.